De EHF Champions League vrouwen 2010 was de 17de editie van de EHF Champions League vrouwen. Het toernooi begon op 4 september 2009 en eindigde op 15 mei 2010.

Teams

TH Titelhouder

Speeldata

Kwalificatierondes 
De loting voor beide toernooien vonden plaats op 16 juni 2009 Wenen.

Kwalificatietoernooi 1 
Zes teams werd in twee groepen van 3 geplaatst. de twee verliezers plaatsen zich voor de tweede ronde van de EHF Cup De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsten zich voor kwalificatietoernooi 2 . Groep A werd georganiseerd door Brühl in St. Gallen, Zwitserland, terwijl groep b werd georganiseerd door Milli Piyango in Ankara, Turkije.

Groep A 

|}

Groep B 

|}

Kwalificatietoernooi 2 
Zestien teams werden in vier groepen van 4 geplaatst. de twee verliezers plaatsen zich voor de derde ronde van de EHF Cup. De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsten zich voor de groepsfase. Geen van de winnaars van kwalificatietoernooi 1 wonnen punten.

Groep 1 
georganiseerd door SPR Lublin SSA in Lublin, Polen.

|}

Groep 2 
georganiseerd door SKP Bratislava in Partizánske, Slowakije.

|}

Groep 3 
Georganiseerd door HC "Smart" in Oezjhorod, Oekraïne.

|}

Groep 4 
georganiseerd door Aalborg DH in Aalborg, Denemarken.

|}

Groepsfase
Zestien teams werden in vier groepen van 4 geplaatst. de twee verliezers plaatsen zich voor de vierde ronde EHF Cup . De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsten zich voor hoofdronde. De loting vond plaats op 24 juni 2009 in Wenen.

Groep A 

|}

Groep B 

|}

Groep C

|}

Groep D 

|}

Hoofdronde 
De acht gekwalificeerde teams van de groepsfase werden in twee groepen van 4 teams geloot.Elke groep bestaat uit 2 groepswinnaars en 2 nrs twee van de groepsfase.De teams die elkaar troffen in de Groepsfase kunnen elkaar niet ontmoeten in deze ronde. De nummers 1 en 2 van beide groepen gaan door naar de Halve finales. De loting voor deze ronde vond plaats in Linz, Oostenrijk op 19 januari 2010.

Groep 1 

|}

Groep 2 

|}

Eindronde

Halve finales 
Heenduel

Returns

Finale

Referenties 

Handbal in 2009
Handbal in 2010
Europese handbalcompetitie